Nations Cup steht für folgende Sportwettbewerbe:

 Nations Cup (Dressurreiten), Turnierserie für Nationenmannschaften im Dressurreiten
 Nations Cup (Eishockey), Fraueneishockeyturnier in Deutschland
 Nations Cup (Fußball), Fußballturnier für Männer-Nationalmannschaften
 Nations Cup (Rugby), Rugby-Union-Turnier für Männer-Nationalmannschaften
 Nations Cup (Springreiten), Turnierserie für Nationenmannschaften im Springreiten
 Nations Cup (Vielseitigkeitsreiten), Turnierserie für Nationenmannschaften im Vielseitigkeitsreiten
 Nations Cup, früherer Name des Bofrost Cup, Eiskunstlaufwettbewerb in Deutschland
 Nations Cup, früherer Name des Ivan Hlinka Memorial Tournament, Eishockeyturnier
 Nations Cup, früherer Name der U23-Weltmeisterschaften im Rudern
 Poker Nations Cup, Pokerturnier in der Variante Texas Hold’em
 UNCAF Nations Cup, früherer Name der Fußball-Zentralamerikameisterschaft, Fußballturnier für die CONCACAF-Nationalmannschaften aus Zentralamerika